Kocsis:
 Elemer Kocsis
 Sándor Kocsis
 Zoltán Kocsis

Ver também 
 Charretier (cárter, carreiro, carreteiro)
 Carter
 Roulier
 Rotaru
 Wagner (Wegener, Wegner, Wehner, Weiner)
 Cartwright (carroceiro)

Sobrenomes da língua húngara
Sobrenomes derivados de profissões